Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Verdi :

Rue Verdi à Lille
 Rue Verdi à Lyon
 Rue Verdi à Nice
 Rue Verdi à Paris

Verdi Rue